Суперкубок Косова з футболу 2020 — 18-й розіграш турніру. Матч відбувся 23 січня 2021 року між чемпіоном Косова Дрітою та володарем кубка Косова Приштиною.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2020
Косово
2021 у Косові
Січень 2021